Grande Sertão (von portugiesisch grande „groß“ und Sertão Name einer Region im brasilianischen Hinterland) steht für:

 Grande Sertão (Comic), eine Comic-Geschichte von Eloar Guazzelli und Rodrigo Rosa, erschienen bei Editora Globo
 Grande Sertão (Film), Kinofilm aus dem Jahr 1965 von Geraldo Santos Pereira und Renato Santos Pereira
 Grande Sertão (Park), brasilianischer Nationalpark in Minas Gerais / Bahia
 Grande Sertão (Roman), ein 1956 erschienenes Prosawerk des Brasilianers João Guimarães Rosa
 Grande Sertão (TV-Miniserie), Fernseh-Serie aus dem Jahr 1985 von Rede Globo

Siehe auch:
 Sertão: trockene, halbwüstenartige Region im Binnenland Brasiliens
 Os Sertões: (deutsch Krieg im Sertão): Darstellung von Euclides da Cunha, welche die Zerstörung der Siedlung in Canudos thematisiert.